Боб Ма́рли (; настоящее имя — Ро́берт Неста Ма́рли (); 6 февраля 1945, Найн-Майлс, Ямайка — 11 мая 1981, Майами, США) — ямайский музыкант, гитарист, вокалист и композитор. Является самым известным исполнителем в стиле регги. Именно благодаря его международному успеху регги приобрёл широкую популярность за пределами Ямайки.

Марли был одним из виднейших сторонников панафриканизма, а после 1966 года — также правоверным растаманом; многие последователи этого движения даже считают Марли пророком<ref name=prophet>Smith, W. Alan, Songs of Freedom: The Music of Bob Marley as Transformative Education </ref>.

 Биография 
Боб Марли родился в деревне Найн-Майлс, Ямайка. Его отец, Норвал Марли, англичанин с шотландскими корнями, служил генералом ВМС Великобритании, а потом служил управляющим на одной из плантаций Ямайки. Когда ему было 60, он познакомился с матерью Роберта, 16-летней ямайской девушкой Седеллой Букер . При жизни Роберт видел своего отца всего два раза. В 1955 году, когда Бобу Марли было 10 лет, отец умер.

Когда-то, ещё не влившись в течение регги, совсем молодой Боб Марли был руд-боем. В конце 1950-х Марли, как и многие другие ямайские провинциалы, перебрался вместе с матерью в столицу Ямайки Кингстон, где поселился в бедном районе Тренчтаун. Там он познакомился с Невиллом Ливингстоном по прозвищу Банни, с которым и начал делать свои первые шаги в музыке. После окончания школы Марли устроился работать сварщиком, а в свободное время совершенствовал свои музыкальные навыки. Помощь в этом ему оказал известный ямайский музыкант Джо Хиггс, дававший Марли и Банни бесплатные уроки вокала. Вскоре состоялось знакомство с Питером Макинтошем, который позже станет известен как Питер Тош.

 Начало карьеры 

В 16 лет Боб Марли дебютировал с синглом «Judge Not», который написал вместе с Джо Хиггсом. В 1962 году Боб и его друзья, Банни Ливингстон и Питер Тош, попали на прослушивание к местной антрепренёрше Лесли Конг, которая записала с ними в студии несколько треков.

В 1963 году при помощи того же Хиггса Боб Марли организовал вокальную группу, в которую, помимо него, вошли Питер Тош, Банни Ливингстон, Джуниор Брейтуэйт, Черри Грин и Беверли Келсо. Сначала она имела название «The Teenagers» («Подростки»), потом «The Wailing Rudeboys» («Причитающие Руд-бои»), затем «The Wailing Wailers» («Причитающие плакальщики»), и, наконец, «The Wailers» («Плакальщики»). Музыкальным директором группы стал её бас-гитарист Астон «Family Man» Баррет.

Первый же сингл группы «Simmer Down» (1964) возглавил хит-парад Ямайки и разошёлся тиражом более чем 80 тысяч экземпляров. В 1965 году Брэйтвейт, Кельсо, и Смит покинули коллектив, сократив состав The Wailers до трио и, несмотря на успех песен (например, «Rude Boy» вошла в местный «Тор 10»), в 1966 году распались.

Несмотря на то, что Марли был воспитан как католик, его всерьез заинтересовало Растафарианство, когда он находился вдали от влияния своей матери. Вернувшись на Ямайку, Марли официально обратился в Растафарианство и начал отращивать дреды.

Некоторое время Боб Марли работал подсобным рабочим на автомобильном заводе в США, куда переехала его мать, но вскоре вернулся на Ямайку и воссоздал The Wailers. Группа работала в самых разных жанрах — ска, калипсо, фьюжн, но за пределы острова её популярность не распространялась.

В 1971 году музыканты организовали собственную фирму грамзаписи «Tuff Gong», но и это предприятие успеха не имело.
Однако, в конце 1971 года Боб Марли подписал контракт с американским певцом Джонни Нэшем и написал для него две песни, ставшие хитами: «Guava Jelly» и «Stir It Up».
В 1972 году «The Wailers» наконец получили контракт с международной фирмой Island Records и выпустили альбом Catch a Fire, ставший их первой продукцией, которая вышла за пределы Ямайки. Популярность группы росла; во многом музыкантам помог Эрик Клэптон, который записал свою версию песни «I Shot The Sheriff», ставшую международным хитом.

В 1973 году группа предприняла гастроли по США. Вскоре после этого Тош и Ливингстон покинули группу, начав сольную карьеру.

 Bob Marley & The Wailers 
Боб Марли включил в состав The Wailers женское вокальное трио I Threes (в состав которой входила жена Боба, Рита Марли, а также Марсия Гриффитс и Джуди Моват), сменил название группы на «Bob Marley and The Wailers» и вместе со своим бывшим наставником Хиггсом отправился в турне по Африке, Европе и обеим Америкам. К середине 1970-х годов Боб Марли и его группа стали признанными лидерами регги, а в Великобритании практически все новые песни Марли входили в «Тор 40» («No Woman, No Cry», 1975; «Exodus», 1977; «Waiting In Vain», 1977; «Satisfy My Soul», 1978) и Top 10 («Jamming», 1977; «Is This Love», 1978).

В США, однако, лишь композиция «Roots, Rock, Reggae» попала в хит-парад категории «поп» (1976, 51-е место), а «Could You Be Loved» прошла по категории соул (1980, 56-е место), но альбомы группы неизменно занимали высокие места, а песни «любви, веры и бунта», как называли их произведения журналисты, пользовались невероятной популярностью в среде интеллектуальной элиты.

На Ямайке же Боб Марли стал настоящей культовой фигурой, его политические и религиозные выступления публика воспринимала как откровения святого. В декабре 1976 года на него, поневоле оказавшегося втянутым в местную политику, было совершено покушение. В собственном доме Боба Марли, его жену и его менеджера Дона Тейлора обстреляли неизвестные всего за два дня до концерта «Smile Jamaica» (Улыбнись, Ямайка). Боб получил ожог от пули на груди и руке. Этот бесплатный концерт в надежде примирить две враждующие политические силы острова организовал ямайский премьер-министр Майкл Мэнли, которого поддерживал Марли. Несмотря на ожоги грудной клетки и руки, он провёл все запланированные концерты, объяснив это тем, что «в мире слишком много зла» и он «не имеет права тратить хотя бы один день впустую». На главном ямайском концерте он вначале согласился спеть одну песню, но в итоге провёл полуторачасовое выступление с группой Zap Pow перед 80-тысячной аудиторией.

В 1978 году Боб Марли вернулся на Ямайку, чтобы дать ещё один политический концерт, призванный предотвратить гражданскую войну — «One Love Peace Concert» (Концерт мира одной любви). В конце этого выступления по просьбе Марли на сцену поднялись предводители противостоящих групп — социалист Майкл Мэнли (лидер правящей Народной национальной партии) и консерватор Эдвард Сеага (лидер оппозиционной Лейбористской партии) — и пожали друг другу руки.

 Болезнь и последние годы жизни 

В июле 1977 года у Марли была обнаружена злокачественная меланома на большом пальце ноги, развившаяся после травмы во время игры в футбол — давнее увлечение певца. Он отказался от ампутации, мотивируя это боязнью потерять возможность играть в футбол и потерять пластику на сцене, кроме того, растаманы верят, что тело должно оставаться «целым»:
Раста не приемлет ампутации. Я не допускаю, чтобы человека разбирали на запчасти.

В 1980 году Марли выступил в Зимбабве, получившей в том году независимость от Великобритании: к тому времени Марли был символом африканского единства, особенно в бывших колониальных странах (ещё до Зимбабве первой африканской страной, где выступил Боб Марли, в том же году стал Габон). Следом прошли успешные гастроли по Германии. Однако намеченное американское турне было прервано, когда, проведя два концерта в Мэдисон-Сквер-Гарден, певец потерял сознание во время пробежки в центральном парке Нью-Йорка.
Зимой 1980 Боб Марли прошёл курс лечения в Мюнхене у специалиста по раковым заболеваниям Йозефа Иссельса (Josef Issels), но безрезультатно. В результате химиотерапии у Марли начали выпадать волосы, сплетенные в дреды, и их пришлось состричь.

4 мая 1981 года Боб Марли крестился в Эфиопской православной церкви в Кингстоне от рук архиепископа Западного полушария Абуны Йисхака. В новом крещении он взял имя Берхане Селассие (на амхарском языке — Свет Святой Троицы). Затем он был награждён Ямайским Орденом Почёта.
Марли желал провести свои последние дни на Ямайке, но из-за состояния здоровья перелёт из Германии пришлось прервать в Майами (Флорида, США). Рак к этому моменту охватил его лёгкие и мозг. Несмотря на интенсивное лечение, 11 мая 1981 года Боб Марли скончался в больнице. Последними словами, сказанными им сыну Зигги, были: «Money can’t buy life» ().

Боб Марли был похоронен на Ямайке, его похороны прошли по законам Эфиопской православной церкви, при соблюдении традиций растафарианства. В склепе рядом с ним покоятся гитара «Gibson Les Paul», футбольный мяч, пучок марихуаны, Библия и кольцо, которое он носил постоянно (подарок эфиопского принца, старшего сына Хайле Селассие I).

Рита Марли, которая всю жизнь поддерживала и сопровождала мужа, после его смерти попыталась начать сольную карьеру. Некоторые её песни, например, «One Draw», «Many Are Called» и «Play Play», обратили на себя внимание меломанов, но к середине 80-х она почти полностью отошла от шоу-бизнеса и посвятила себя семье — ведь за годы музыкальной активности Боба Марли Рита параллельно с концертами и студийными записями родила и воспитала семерых детей. 

Дэвид, старший сын Боба Марли, известный больше как Ziggy, достаточно успешно выстроил свою карьеру и стал популярным поп-исполнителем, возглавляя группу Melody Makers (в коллектив привлечены ещё трое детей Боба Марли — Сиделла, Стивен и Шэрон). Ещё трое детей Боба Марли — Дэмиан, Джулиан и Кай-Мани, тоже выбрали музыкальную карьеру.

 Семья 
10 февраля 1966 года Марли женился на певице Рите Андерсон. Церемония прошла в Кингстоне, Ямайка. Марли имел много детей, четверо родились в браке с Андерсон, двоих, от предыдущих отношений Андерсон, он усыновил, а остальные были рождены от разных женщин. Официальный сайт Боба Марли насчитал 11 детей.
 Имани Кэрол Марли (р. 1963) — первая дочь
 Шэрон Марли (р. 1964) — приёмная дочь (певица)
 Сиделла Марли (р. 1967) — вторая дочь (дизайнер)
 Дэвид Нэста «Зигги» Марли (р. 1968) — первый сын (музыкант)
 Стивен Марли (р. 1972) — второй сын (музыкант)
 Роберт «Робби» Марли (р. 1972) — третий сын (стантрайдер)
 Роэн Марли (р. 1972) — четвёртый сын (футболист)
 Карен Марли (р. 1973) — третья дочь
 Стефани Марли (р. 1974) — приёмная дочь
 Джулиан Марли (р. 1975) — пятый сын (музыкант)
 Кай-Мани Марли (р. 1976) — шестой сын (музыкант)
 Дэмиан «Гонг-мл.» Марли (р. 1978) — седьмой сын (музыкант)
 Македа Марли (р. 1981) — четвёртая дочь

 Награды и номинации 

 Июнь 1978: Награждён медалью «третьего мира» от Организации Объединённых Наций
 Февраль 1981: Награждён орденом «За заслуги», за вклад в историю Ямайки
 Июль 1992: Эфиопским Императорским домом в изгнании посмертно награждён Орденом Хайле Селассие I.
 Март 1994 года: Добавлен в Зал славы рок-н-ролла
 1999: Альбом века «Exodus»
 Февраль 2001: Получил звезду на Голливудской аллее славы
 Февраль 2001: Награждён премией «Грэмми»
 2004: Журнал Rolling Stone поставил его на 11 строчку в списке 100 величайших артистов всех времен
 «One Love» по версии BBC песня тысячелетия
 По опросу BBC назван одним из величайших лириков всех времен
 2010: Сингл «Catch a Fire» введен в зал славы премии «Грэмми» (Reggae Album)

 Дискография 

 Студийные альбомы
 1965 — The Wailing Wailers 1970 — Soul Rebels 1971 — Soul Revolution 1971 — The Best of the Wailers 1973 — Catch a Fire 1973 — Burnin' 1974 — Natty Dread 1976 — Rastaman Vibration 1977 — Exodus 1978 — Kaya 1979 — Survival 1980 — Uprising 1983 — Confrontation (посмертно)

 Концертные альбомы
 1975 — Live! (Запись концерта в «Lyceum Theatre», Лондон, июль 1975)
 1978 — Babylon by Bus (Записи с концертов в Европе, 1978)
 1991 — Talkin' Blues (Запись концерта в «Record Plant», Сан-Франциско, 1973)
 2003 — Live at the Roxy (Запись концерта в «Roxy», Уэст-Голливуд, 26 мая 1976)
 2011 — Live Forever: The Stanley Theatre, Pittsburgh, PA, September 23, 1980 Факты 

 Очень часто Бобу приписывают чужие песни, в частности:
 Бобби Макферрин — «Don’t Worry, Be Happy»
 Inner Circle — «Bad Boys», «Sweat (A La La La La Long)»
 UB40 — «Red Red Wine»
 Laid Back — «Sunshine Reggae»
 Max Romeo — «I Chase the Devil»
 Elijah Prophet — «Piece of Ganja»
 Дэмиан Марли — «Welcome to Jamrock», «Reggi»
 Big Mountain — «Baby, I Love Your Way»
 Majek Fashek — «Hotel California»
 Guerrillafinga — «Ganjagun»
 В 2012 году режиссёр Кевин МакДональд выпустил документально-биографический фильм «Боб Марли. Регги навсегда», получивший высокие оценки как поклонников творчества Боба, так и членов его семьи.
 6 февраля 2015 года, в день рождения Боба Марли, Ямайский сенат принял закон о декриминализации марихуаны. Теперь обладание 2 унциями (56 граммов) марихуаны будет караться только штрафом, без заведения уголовного дела; известно, что Марли считал коноплю «главным целителем страны», а во время пребывания в Лондоне его арестовывали за хранение небольшого количества каннабиса.
 В ежегодном рейтинге артистов, чьи работы приносят правообладателям наиболее высокий доход после смерти самих исполнителей журнала Forbes, Боб Марли занял пятое место (2018) с годовым «доходом» в 23 млн долларов.

 Литература 
 Пэнни Рил''. Простой парень Боб Марли // «Экзотика» (Москва). — № 2 (1994). — С. 42-46.

Ссылки 

 Официальный сайт Боба Марли
 Фотографии Боба Марли // hazzen.com
 История жизни Боба Марли // selfire.com
 
 
 
 
 
 BBC Music Page
 The Rolling Stone Encyclopedia of Rock & Roll

Примечания 

Боб Марли
Члены Зала славы рок-н-ролла
Лауреаты Grammy Lifetime Achievement Award
Наркокультура конопли
Регги-музыканты
Умершие от меланомы
Члены Зала славы авторов песен